Форгач — фамилия. Известные носители:
 Форгач, Лео (1881—1930) — венгерский шахматист, мастер (1902).
 Форгач, Петер (род. 1950) — венгерский кинорежиссёр, фотограф и художник.